Ernst Wempe – politico tedesco
 Heinrich Wempe – presbitero e politico tedesco
 Johann Wempe – astronomo tedesco
 1950 Wempe – asteroide della fascia principale